Сезон Формулы-1 1983 года — в рамках которого прошёл 34-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся ФИА. Непосредственно 15 этапов чемпионата мира (вместо изначально запланированных 17-ти) проводились на 4 континентах (Южная и Северная Америка, Европа и Африка) с 21 января по 7 октября.

Стал первым в истории Формулы-1 чемпионатом мира, выигранным на автомобиле с двигателем BMW, и с турбонаддувом в частности. И последним сезоном, включавшим не входившую в зачёт финальную , которую  действующий чемпион Кеке Росберг
. С технической точки зрения сезон ознаменовался окончательным запретом граунд-эффекта и переходом многих команд на турбомоторы. С финансовой точки зрения эти нововведения означали для команд значительный рост затрат.

Общие сведения о регламенте чемпионата

Личный зачёт 
Очки зарабатывали первые шесть лучших участников гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте гонщиков учитываются результаты 11 лучших гонок.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. При подсчёте очков учитывались результаты всех гонок.

События чемпионата 
Чемпионат прошёл в борьбе обладавших современными турбомоторами Renault, Brabham-BMW и Ferrari. Каждая из этих команд выиграла по 4 Гран-при. Борьба за титул развернулась между Аленом Простом, Нельсоном Пике, Патриком Тамбе и Рене Арну. Первую гонку сезона в Бразилии выиграл Нельсон Пике за рулём Brabham-BMW, однако, начиная уже со следующей гонки, Ален Прост стал финишировать выше бразильца и, догнав и обогнав к середине сезона гонщика Brabham, сохранял лидерство в чемпионате вплоть до последней гонки сезона в Южной Африке, по итогам которой впервые с первой гонки в лидеры снова вышел и стал двукратным чемпионом мира заметно прибавивший в концовке сезона и выигравший подряд две предшествующие заключительному этапу гонки Нельсон Пике.

Лишь в Монако, где требованию к двигателю не настолько серьёзны, смог выиграть действующий чемпион 1982 года Кеке Росберг из Williams-Ford с атмосферным двигателем производства Cosworth.

Кубок конструкторов достался Ferrari — её гонщики оказались близки по результатам, в то время как вторые номера Renault и  Brabham безнадёжно отстали от лидеров своих команд, и, соответственно, не дали возможности своим командам возможности побороться за Командный трофей.

Изменения в календаре по ходу сезона
В качестве девятого этапа должно было состояться Гран-при Швейцарии, на трассе в Дижоне (Франция). Но французское телевидение отказалось проводить прямой репортаж с гонки, в связи с тем, что спонсоры этапа не смогли найти деньги на оплату трансляции, и запланированное соревнование отменили. Позже из календаря были исключены два запланированных этапа на американских трассах в Нью-Йорке и Лас-Вегасе, которые должны были стать 14-м и 15-м раундами турнира. На замену им провели Гран-при Европы, на британском треке Брэндс-Хэтч.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

 
|-
! 1
|  Нельсон Пике

| align="right"| 59
 
|-
! 2
|  Ален Прост

| align="right"| 57
 
|-
! 3
|  Рене Арну

| align="right"| 49
 
|-
! 4
|  Патрик Тамбе

| align="right"| 40
 
|-
! 5
|  Кеке Росберг

| align="right"| 27

|-
! 6
|  Джон Уотсон

| align="right"| 22

|-
! 7
|  Эдди Чивер

| align="right"| 22
 
|-
! 8
|  Андреа де Чезарис

| align="right"| 15
 
|-
! 9
|  Риккардо Патрезе

| align="right"| 13
 
|-
! 10
|  Ники Лауда

| align="right"| 12
 
|-
! 11
|  Жак Лаффит

| align="right"| 11
 
|-
! 12
|  Микеле Альборето

| align="right"| 10
 
|-
! 13
|  Найджел Мэнселл

| align="right"| 10
 
|-
! 14
|  Дерек Уорик

| align="right"| 9
 
|-
! 15
|  Марк Зурер

| align="right"| 4
 
|-
! 16
|  Мауро Бальди

| align="right"| 3
 
|-
! 17
|  Дэнни Салливан

| align="right"| 2
 
|-
! 18
|  Элио де Анджелис

| align="right"| 2
 
|-
! 19
|  Бруно Джакомелли

| align="right"| 1
 
|-
! 20
|  Джонни Чекотто

|
|
| align="right"| 1
 
|-
! 21
|  Тьери Бутсен
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! 22
|  Жан-Пьер Жарье

| align="right"| 0
 
|-
! 23
|  Чико Серра

|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! 24
|  Рауль Бойзель

| align="right"| 0
 
|-
! 25
|  Стефан Юханссон
|
|
|
|
|
|
|
|

|
| align="right"| 0
 
|-
! 26
|  Манфред Винкельхок

| align="right"| 0
 
|-
! 27
|  Коррадо Фаби

| align="right"| 0
 
|-
! 28
|  Пьеркарло Гиндзани

| align="right"| 0
 
|-
! 29
|  Роберто Герреро

|
| align="right"| 0
 
|-
! 30
|  Кенни Эйксон
|
|
|
|
|
|
|
|

| align="right"| 0
 
|-
! 31
|  Джонатан Палмер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

|
| align="right"| 0
 
|-
! 32
|  Элисео Саласар

|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Алан Джонс
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Жан-Луи Шлессер
|
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0
 
|-
! -
|  Жак Вильнёв (старший)
|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|
|
|
|
| align="right"| 0

Внезачётные гонки сезона

Примечания

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Статистический отчёт о сезоне на wildsoft.ru
 Отчёт о сезоне на 4mula1.ro

Сезоны Формулы-1